Niolo (gebied); een gebied op Corsica
Niolo (kaas); een kaas uit Corsica